49 Brzeski Pułk Piechoty Jego Wysokości Wielkiego Księcia Michała Michajłowicza (ros. 49-й Брестский пехотный полк lub pełna nazwa: 49-й Брестский пехотный Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк) – pułk piechoty Imperium Rosyjskiego, sformowany 16 sierpnia 1806 za panowania Aleksandra I Romanowa.

Święto pułku: 9 maja. Dyslokacja w 1914: Sewastopol (Севастополь) na Półwyspie Krymskim.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 7 Korpus Armijny (7 АК, 7 армейский корпус), Symferopol
 13 Dywizja Piechoty (13 пехотная дивизия), Sewastopol
 49 Brzeski Pułk Piechoty (49-й пехотный Брестский полк), Sewastopol (Севастополь)

Bibliografia
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm (ru)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=783 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego
Wojsko w Sewastopolu